Erupção de raios gama — um fenômeno luminoso no universo em que são emitidos raios X e radiação gama
Game Rating Board — o sistema de classificação etária sul-coreano para jogos eletrônicos
Grêmio Barueri — clube esportivo brasileiro

Desambiguações de clubes
Desambiguações de futebol
Desambiguações de siglas